Toponímia
 Sempere, municipi valencià de la comarca de la Vall d'Albaida.

Antroponímia
 José Manuel Sempere i Macià, porter de futbol valencià.
 Antonio Sempere Bernal, periodista i escriptor valencià.
 Teresa Sempere Jaen, política socialista valenciana.
 Eusebio Sempere Juan, artista valencià.
 Jordi García Sempere, il·lustrador, ninotaire i historietista català, conegut amb el nom de Sempere.